Pierre Chaignon (1791-1883), prêtre français ;
 Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne française.